Kriegerdenkmal Dähre steht für:

 Kriegerdenkmal Dähre (Obelisk)
 Kriegerdenkmal Dähre (Weltkriege)